Milagres, mot portugais signifiant « miracles » en français, peut aussi désigner :

Toponymes

Milagres, municipalité située dans l'État de Bahia ;
Milagres, municipalité située dans l'État du Ceará.

Milagres, une des paroisses civiles de la municipalité de Leiria, située dans le district de Leiria.

Homonymie de toponyme